Elmwood Park ist der Name folgender geografischer Objekte in den Vereinigten Staaten:

Orte:
 Elmwood Park (Illinois)
 Elmwood Park (New Jersey)
 Elmwood Park (South Carolina)
 Elmwood Park (Wisconsin)

im NRHP gelistete Objekte:
 Elmwood Park (Syracuse), in Syracuse, New York, ID-Nr. 05000439

Siehe auch:
 Elmwood Park Historic District